«Спарта́к» — советский женский волейбольный клуб из Москвы.

Достижения 
 двукратный чемпион СССР — 1938, 1940.
 двукратный серебряный призёр чемпионатов СССР — 1939, 1945.

История 
Женская волейбольная команда «Спартак» (Москва) принимала участие в чемпионатах СССР в 1938—1965 и в 1970 годах, являясь одной из сильнейших команд страны 1930-1950-х. «Спартак» стал первым чемпионом СССР среди клубных команд в 1938, через два года (в 1940-м) повторив свой успех. В первом послевоенном первенстве страны 1945 года команда стала серебряным призёром чемпионата, после чего подняться выше 4-го места ей уже не удавалось. С конца 1950-х результаты «Спартака» пошли на спад и в чемпионате 1965 года команда заняла лишь 17-е место, выбыв из числа участников союзных первенств. В 1970 году женский «Спартак» после 5-летнего перерыва играл во 2-й группе чемпионата СССР, но занял только 17-е место среди 20 команд. После этого женская волейбольная команда «Спартак» была расформирована.     

В пору своих высших достижений команда выделялась разнообразным, техничным нападением, подвижным блоком, азартной и цепкой защитой. В разные годы тренировали «Спартак» Григорий Берлянд, Владимир Михейкин, Илья Музыкантский, Александр Степанов, Александра Жарова.

Ведущие игроки 
 Александра Жарова — трёхкратная чемпионка Европы (1949, 1950, 1951), чемпионка СССР 1940;
 Нина Бодрова — двукратная чемпионка СССР;
 Зоя Козлова — двукратная чемпионка СССР;
 Нина Лагуткина — двукратная чемпионка СССР;
 З.Зубарева — двукратная чемпионка СССР;
 С.Семёнова — двукратная чемпионка СССР;
 Юлия Бутенко — чемпионка СССР и Спартакиады народов СССР 1956 в составе сборной Москвы.

Источники 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.

Волейбольные клубы по алфавиту
Волейбольные клубы СССР
Исчезнувшие волейбольные клубы
Волейбольные клубы Москвы